Thurber ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Thurber (Erfinder) (1803–1886), Erfinder 
 Delos Thurber (1916–1987), US-amerikanischer Hochspringer
 George Thurber (1821–1890), US-amerikanischer Pflanzensammler
 James Thurber (1894–1961), US-amerikanischer Schriftsteller und Zeichner
 Jeannette Thurber (1850–1946), US-amerikanische Musikmäzenin
 Rawson Marshall Thurber (* 1975), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

Thurber bezeichnet:
 Thurber (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Thurber (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

 Thurber Prize for American Humor, US-amerikanischer Literaturpreis